Иван Москви́н:
 Москвин, Иван Андреевич (в монашестве Иоанникий; около 1813—1869) — епископ Русской православной церкви, епископ Козловский, викарий Тамбовской епархии.
 

 Москвин, Иван Николаевич (1923 — ?) — солист балета Московского театра оперетты.